Гашенко Євген Іванович  (нар.30 жовтня 1981, Миколаїв) — актор, телеведучий, сценарист.
 Гашенко Макар Артемович (1908, с. Білогірка Великоолександрівського району Херсонської області — ?) — український політичний в'язень, член ОУН.